Cattedrale del Santo Rosario, a Regina, in Canada
 Cattedrale del Santo Rosario, a Vancouver, in Canada